Romowie – naród lub grupa etniczna indyjskiego pochodzenia
 grupy etniczne wywodzące się od Romów bądź im pokrewne, lecz podkreślające swoją odrębność, np.:
 Aszkali
 Egipcjanie Bałkańscy
 Kełderasze
 Sinti
 pokrewne Romom grupy etniczne indyjskiego pochodzenia, żyjące poza subkontynentem indyjskim, np.:
 Domowie
 Jatowie
 Lomowie
 Luli
 grupy etniczne lub kasty hinduistycznego systemu kastowego, prowadzące podobny tryb życia, jak powyższe społeczności, niekiedy określane mianem „Cyganie”, np.:
 Domba ang. i sanskr. Domba lub Dom)
 Bandżarowie (ang. Banjara)
 Lambani (ang. Lambani)
 Koczownicze narody Europy – żyjące w Europie, tradycyjnie półkoczownicze narody lub grupy etniczne, które poza wspomnianymi powyżej społecznościami, nie mają wspólnej z Romami etnogenezy, mimo iż wiele z nich jest również określanych nazwami „Cyganie” lub „Biali Cyganie”, np.:
 Jenisze (ang. Yenish lub Yenishe, fr. Yéniche, niem. Jenische, rum. Ienişi lub Gabori)
 Kinkowie (hiszp. Quinqui, Quinquilleros, Mercheros)
 Podróżnicy irlandzcy (ang. Irish Travellers, Knackers, Pavees, Pikeys lub Tinkers, irl. Tincéirí)
 Podróżnicy Skandynawscy (nor. Reisende, Fant lub Skøyer)
 Podróżnicy Szkoccy (ang. Scottish Travellers, Highland Travellers lub Summer Walkers, szk. Traivellers, Traivellin Fowk, Tinkers, Tinkies lub Tinks, szk. gael. Ceardannan)
 Morscy Cyganie – (Sobusie) zbiorcza nazwa prowadzących półkoczowniczy tryb życia, niespokrewnionych grup etnicznych, które żyją na wybrzeżach Azji Południowo-Wschodniej, np.:
 Badżawowie (ang. Bajau, Badjao, Badjaw lub Badjau)
 Mokenowie (ang. Moken, Mawken lub Morgan, taj. มอแกน, zwani także Selung, Salone, Chalome, Chao Ley lub Chao Nam)
 Orang Lautowie (ang. i malaj. Orang Laut – „morscy ludzie”)
 Lawowie (ang. Lawoi, Lawta, Chawnam, Chaw Talay, Orak Lawoi lub Urak Lawoi)
 Ugiowie (ang. Ugis lub Bugis) – niekiedy zaliczani do Badżawów
 wszyscy użytkownicy języka makasarskiego (ang. Makassar, Makasar lub Macassar) – niekiedy zaliczani do Badżawów

Ludy świata